1-ша ракетка світу Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Пен Шуай з рахунком 2–6, 6–3, 6–3. Для Возняцкі це був 16-й титул у кар'єрі і 4-й за рік.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Квіліфікація

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Кая Канепі (кваліфікувалася)
  Андреа Главачкова (2-ге коло)
  Сандра Заглавова (2-ге коло)
  Енн Кеотавонг (2-ге коло)
  Ірина Фалконі (кваліфікаційний матч) (щасливий лузер)
  Оксана Калашникова (2-ге коло)
  Юлія Глушко (2-ге коло)
  Лаура Зігемунд (2-ге коло)
}}

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Ірина Фалконі

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Brussels Open, одиночний розряд
2011, одиночний розряд